

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Olchowa – przysiółek wsi Makowisko w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Olchowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce 
 Olchowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz

Miejscowości na Ukrainie
 Olchowa (Вільхова) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Zobacz też 
 Olchowo